Мите Грозданов (Струмица, 14. децембар 1943 – Скопље, 25. новембар 2018) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1967. || Да видам, да видам што да бидам ТВ мини серија || /
|-
| 1968. || Планина гнева || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|-
| 1969. || Прозори ТВ филм || /
|-
| 1969. || Време без рата || Страјкац (као М. Гроздев)
|-
| 1969. || Книга за Јов ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1971. || Црно семе || Марко
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Несторица
|-
| 1973. || Сутјеска || Члан врховног стаба
|-
| 1973. || Уклети смо, Ирина || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Никола Карев
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Светецот од Слатина ТВ филм || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Улавиот
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Ефтим
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Кјуран
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ ТВ-филм ||
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Џандарот
|-
| 1985. || Ајде да се дружиме ТВ серија || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Иследникот
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Јоргос
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|-
| 1984 1987. || Случки од животот ТВ серија || Васко
|-
| 1988 1989. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Адам
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || Доктор
|-
| 1991. || Елелига пепелига ТВ серија || /
|-
| 1991. || Болва в’уво ТВ филм || /
|-
| 1994. || Пре кише ||
|-
| 1994-1995. || Бумбари ТВ-серија ||
|-
| 1989 1993. || Еурека ТВ серија || Стариот Михаил Шолохов
|-
| 1997. || Џимси меџик ТВ-филм ||
|-
| 1999. || Каца ТВ филм || Ристе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000. || Погрешно време ТВ серија || Пјер
|-
| 2000. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 2000. || Големи и мали ТВ серија || Банката
|-
| 2001. || Прашина ||
|-
| 2002. || Глужд во времето ТВ филм || /
|-
| 2006. || Мост ТВ филм || Марко
|-
| 2006. || Нави ТВ-филм ||
|-
| 2008. || Народни приказни ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2010. || Народни приказни ТВ серија || /
|-
| 2014. || До балчака ТВ-филм ||
|-
| 2014-2017. || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2016. || Болка на душата ТВ-серија || Овчарот Дељо
|-
| 2016. || -{Fighting for Death}- Кратки филм || Милојко
|-
| 2016. || Чудешна средба ТВ-филм ||
|-
| 2018. || Ругање со Христос ||
|-
| 2018. || Годината на Мајмунот ТВ-филм ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 2018.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Струмичани